Cochinescu:
 Ioan Mihai Cochinescu
 Luminița Cochinescu
 Nicolae Cochinescu

Vezi și 
 Cochinești, Argeș

Nume de familie românești